Plaza Francia est le nom d'une place de la ville de Caracas au Venezuela ;
 Plaza Francia est le nom d'une place de la ville de Buenos Aires en Argentine ;
 Plaza Francia est un groupe de musique français.

Homonymie de square ou de place